Questa tavola contiene la fattorizzazione dei numeri interi da 1 a 1002.

Note:
 La funzione additiva a0(n) è la somma dei fattori primi di n.
 Se n è primo, il fattore è evidenziato.
 Il numero 1 ha un solo divisore, che è 1 stesso, non è un primo e non ha fattori primi. La somma dei suoi fattori primi è quindi 0.

Collegamenti esterni 
 

Numeri
Teoria dei numeri